Численность населения — 12 395 924 чел(на 2016 год).

Годовой прирост — 1,21 % (2014)

Средняя продолжительность жизни — 56 лет (2008)

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 3,2 % (оценка 2003)

Грамотность населения старше 15 лет — в целом 29,5 % — 42 % мужчин, 18 % женщин (оценка 2003).

Этнический состав: фульбе (32 %), малинке (30 %), сусу 20 %, Герце (6 %) , Кисси (4.7 %), Взять (2.8 %), и др (4.5 %)

Официальный язык — французский. Восемь местных языков объявлены национальными — фульфульде, малинке, сусу, киси, лома, кпеле, бага, кона.

В городах проживают около 30 % жителей.

Основные религии — ислам суннитского толка исповедует до 86,7 %. Около 8,9 % христиане. Сохранились также традиционные верования.

Население Гвинеи

Примечания

Ссылки